Die Little League World Series 2015 war die 69. Austragung der Little League Baseball World Series, einem internationalen Baseballturnier für Knaben zwischen 11 und 12 Jahren. Gespielt wurde wie jedes Jahr in South Williamsport, Pennsylvania.

Teilnehmer 

Die 16 Mannschaften bildeten eine Gruppe aus acht Mannschaften aus den Vereinigten Staaten und eine Gruppe aus acht internationalen Mannschaften. Die beiden Gruppen spielten je eine Doppel-Eliminations-Runde, die Sieger der Gruppen spielten zum Schluss gegeneinander um den Weltmeistertitel.

Ergebnisse 

Am 14. November 2014 wurden die Spieldaten bekannt gegeben. Die Ziehung der Begegnungen und die Festlegung des Zeitplanes fand im Juni 2015 statt.

Runde Vereinigte Staaten

Runde International

Crossover-Spiel 

Die Mannschaften welche ihre beiden ersten Spiele verloren hatten, spielten die so genannten Crossover-Spiele gegen die jeweiligen Mannschaften der anderen Runde.

Trost-Spiel 

Das Trostspiel (engl: Consolation game) wurde zwischen dem Verlierer der US-Meisterschaft und dem Verlierer der Internationalen Meisterschaft gespielt.

Weltmeisterschaft

Weblinks 
 Offizielle Website der Little League World Series (englisch)

Einzelnachweise 

Baseball 2015
2015
Sportveranstaltung in South Williamsport